Ringk ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ringk (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Johannes Ringk (1717–1778), deutscher Organist und Komponist